Un électeur est une personne ayant le droit de participer à une élection, ou plus généralement à un scrutin.
 Un électeur était l'un des princes allemands qui élisaient l'empereur romain germanique : voir prince-électeur.